Zapatillas puede referirse a:

 Zapatilla, tipo de calzado.
 El nombre común de la planta ''Hypecoum imberbe.
 El nombre común de la planta Viburnum tinus.
 Zapatillas, cuarto álbum de estudio del grupo español El Canto del Loco.
 Zapatillas''', canción del álbum homónimo.